Dave Martin (jazzmusicus) (1907-1975)
 Dave Martin (snookerspeler) (1948)
 Dave Martin (voetballer, 1963), Engels voetballer voor onder meer Southend United
 Dave Martin (voetballer, 1985), Engels voetballer voor onder meer Bromley FC
 Dave Martin (wielrenner) (1978), Zimbabwaans wielrenner

Zie ook
 David Martin (doorverwijspagina)